Карлос Фелипе Родригес Рангел (; 3 апреля 1989, Морелия, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Атлетико Сан-Луис».

Клубная карьера 
Родригес — воспитанник клуба «Монаркас Морелия» из своего родного города. 1 ноября 2009 года в матче против «Гвадалахары» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив Луиса Сандовала, после того, как был удалён основной вратарь команды Мойсеса Муньоса. На протяжении следующих сезонов Карлос был сменщиком Мойзеса, а после его ухода, Федерико Вилара. В 2013 году он стал обладателем Кубка Мексики. В 2014 году Родригес стал основным вратарём «персиков».

Международная карьера 
В 2011 году Родригес в составе сборной Мексики принял участие в Кубке Америки в Аргентину. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел.

Достижения 

Командные

 «Монаркас Морелия»
 Обладатель Кубка Мексики — 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»